Keene puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Keene, lugar designado en el censo del estado de California;
Keene, pueblo en el estado de Nueva York;
Keene, ciudad del estado de Nuevo Hampshire;
Keene, ciudad en el estado de Texas.